Nemania is een geslacht van schimmels dat behoort tot de familie Xylariaceae. De typesoort is Nemania serpens.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 68 soorten:

Xylariaceae
Schimmelgeslacht